

Palmar

Bolivia 
Palmar de las Islas, regio in Gran Chaco

Colombia 
Palmar (Santander), plaats in Santander

Costa Rica 
Palmar Norte, in de regio Osa in Puntarenas 
Palmar Sur, in de regio Osa in Puntarenas
Palmar Sur Airport, vliegveld in Palmar Sur
Palmar Sur (archeologische plaats), archeologische opgravingsplaats

Nederland 
Palmaer, ook Palmar, verdronken Premonstratenzer (Norbertijner)klooster in de Dollard

El Palmar

Argentinië 
Nationaal parrk El Palmar, nationaal park in Entre Ríos
El Palmar (San Fernando), plaats in San Fernando, provincie Chaco
Villa Rural El Palmar, plaats in Quitilipi, provincie Chaco

Dominicaanse Republiek 
El Palmar (Dominicaanse Republiek)

Guatemala 
El Palmar (Guatemala), gemeente in het departement Quetzaltenango

Mexico 
El Palmar (Oaxaca), plaats in Oaxaca
El Palmar (San Luis Potosí), plaats in San Luis Potosí
El Palmar (Veracruz), plaats in Veracruz
El Palmar (Jalisco), plaats in Jalisco
El Palmar (Quntana Roo), mayasite in Quntana Roo
El Palmar (Campeche), archeologische vindplaats in Campeche
El Palmar (Yucatán), ecologisch reservaat in Yucatán

Spanje 
El Palmar (Buenavista), plaats in Tenerife
El Palmar de Troya, plaats in Andalusië
El Palmar (Murcia), plaats in Murcia
El Palmar (Valencia), plaats in Valencia
El Palmar de Vejer, plaats in Cádiz

Venezuela 
El Palmar (Bolívar), plaats in Bolívar